Le phare du cap Spencer peut désigner :
 le phare du cap Spencer, un phare des États-Unis situé en Alaska ;
 le phare du cap Spencer, une phare du Canada situé au Nouveau-Brunswick.